W70 peut faire référence à :
 Noyade et submersion consécutives à une chute dans des eaux naturelles, d’après la classification internationale des maladies ;
 W70, une ogive atomique américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres